Неретин — русская фамилия. Известные носители:
 Неретин, Василий Иванович (1900—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Неретин, Вячеслав Яковлевич (1927—2008) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Неретин, Илья Игоревич (род. 1964) — российский продюсер.
 Неретин, Михаил Фёдорович (1918—1992) — советский военный деятель, генерал-майор, почетный сотрудник госбезопасности.
 Неретин, Николай Семёнович (1945—2007) — гобоист и музыкальный педагог, заслуженный деятель искусств РФ.
 Неретин, Сергей Владимирович (род. 1980) — российский футболист.

 Неретина, Светлана Сергеевна (род. 1941) — российский учёный, специалист в области средневековой философии. Доктор философских наук, профессор.